La Copa México 1987-88 fue la 60° edición de la Copa México, la 33° en la era profesional. Esta edición marcó el regreso del torneo de copa después de 12 años sin jugarse.

El torneo empezó el 29 de enero de 1988 y concluyó el 8 de junio de ese mismo año en Puebla, en el cual el equipo de Puebla FC logró el título por tercera vez con una victoria sobre Cruz Azul con gol de visitante.

Para esta edición se jugó la eliminación directa entre 16 equipos de la primera división.

Ronda eliminatoria

Semifinales

Partidos de Ida

Partidos de Vuelta

Final

Partido de ida

Partido de vuelta

Datos 
 México - Estadísticas de la temporada 1987/1988 en México. (RSSSF)

1988
Fútbol en 1988
Deporte en México en 1988